L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Lleyton Hewitt remporte le tournoi en simple en battant Guillermo Cañas en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Paul Haarhuis et Sjeng Schalken s'imposent en finale face à Martin Damm et Cyril Suk. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2001)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2001
Sport aux Pays-Bas en 2001
Tennis en juin 2001